Илья Сергеевич Соларёв (29 марта 1981, Пермь, РСФСР, СССР) — казахстанский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Воспитанник пермского хоккея. Играл в высшей лиге чемпионата России, где провел 245 игр, набрав 100 очков по системе «гол+пас». В чемпионате Казахстана провел 117 игр, набрав 110 очков. В КХЛ провел 104 игры, набрав 28 очков.

С 2008 года привлекается в сборную Казахстана.

Чемпион Зимней Азиады-2011.

В 2001 году в 9 раунде драфта НХЛ под 281 номером выбран клубом «Тампа Бэй Лайтнинг»

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Брест»
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Иртыш»
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Чиксереда»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные центральные нападающие